San Pedro Zacapa kan syfta på:

Honduras 

 San Pedro Zacapa (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 San Pedro Zacapa (ort), Departamento de Santa Bárbara,